Nigrin ist  
 die Bezeichnung für einen eisenhaltigen, schwarzen Rutil
 ein Markenname für Autopflegeprodukte, siehe Nigrin (Marke) 
 

Nigrín ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Nigrín  (1904–1982), tschechischer Politiker und Dissident